ELPS puede hacer referencia a:

 Ejército de Liberación Popular Saharaui, el ejército de la República Árabe Saharaui Democrática y antigua rama militar del Frente Polisario
 Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán, antiguo nombre del ejército de la República de Sudán del Sur y antigua rama militar del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán